Konawe Utara (Deutsch: Nord-Konawe) ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) im Südosten der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Tenggara (Südostsulawesi).

Geographie 
Der Regierungsbezirk grenzt im Norden an die Provinz Sulawesi Tengah (Bezirk Morowali) und den Bezirk Konawe sowie im Westen und Süden an den Bezirk Konawe. Im Osten bildet die Bandasee (Laut Banda) eine natürlich Grenze.

Der Regierungsbezirk entstand Anfang 2007 durch Ausgliederung von sieben Distrikten aus dem nordöstlichen Teil des Bezirks Konawe (Gesetz Nr. 13/2007). Zur Volkszählung 2010 hatte der Regierungsbezirk eine Bevölkerung von 51.533 Einwohnern.

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Konawe Utara besteht aus 13 administrativen Distrikten (Kecamatan) und 170 Dörfern (Kelurahan/Desa).

Quelle der administrativen und Flächenangaben: Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2019 (Verordnung des Innenministers vom Oktober 2019):
Die Bevölkerungsangaben basieren auf der Fortschreibung durch die regionalen Zivilregistrierungsbüros und stammen von Ende 2019

Weblinks 

 E-Books auf der Statistikseite des Bezirks (BPS - Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Utara) (indonesisch/englisch)
 Verwaltungskarte des Bezirks im Maßstab 1:200.000 (indonesisch)

Einzelnachweise 

Geographie (Sulawesi)
Kabupaten in Sulawesi Tenggara